Catalogne peut faire référence à :

Patronymes 

 Damien Catalogne (1856-1934), politicien français.
 Gédéon de Catalogne (1662-1729), arpenteur, cartographe et officier français.

Toponymes et institutions 
Catalogne peut faire référence à divers territoires et gouvernements :
 les comtés catalans, un ensemble de seigneuries apparus au Moyen-Âge ;
 la principauté de Catalogne, État créé en 1162 par le regroupement de ces seigneuries, puis divisé en deux en 1659 :
 la Catalogne (région culturelle), est l'ensemble du territoire de langue et de culture catalane habitée par les Catalans ; 
 la Catalogne, la partie espagnole, aujourd'hui constituée en communauté autonome et qui inclut l'essentiel du territoire ;
 la Catalogne Nord, la partie française, nettement plus petite ;
 la République catalane, appellation regroupant les différentes tentatives de création d'un État indépendant ;
 les Pays catalans, une notion plus grande qui désigne l'ensemble des territoires de culture catalane au-delà de la Catalogne.

Autres acceptions 
 Catalogne (canton), canton canadien, dans la municipalité régionale de comté (MRC) de La Matapédia, au Québec.